Mycetina är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Étienne Mulsant 1846. Mycetina ingår i familjen svampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Svampbaggar
Mycetina